

Geografia

Francja 
 Leimbach – gmina

Niemcy 
 Leimbach – dzielnica Mansfeldu
 Leimbach – dzielnica Markdorfu
 Leimbach – dzielnica Nordhausen
 Leimbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Ahrweiler
 Leimbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm
 Leimbach – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Wartbburg
 Leimbach – niewielka rzeka w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia

Szwajcaria 
 Leimbach – dzielnica Zurychu
 Leimbach – gmina w kantonie Argowia, w okręgu Kulm

Zobacz też 
 Laimbach